Estudiantes ist der Name folgender Sportvereine:
 Estudiantes de La Plata, argentinischer Fußballverein aus La Plata
 CB Estudiantes, spanischer Basketballverein aus Madrid
 Estudiantes de Mérida, venezolanischer Fußballverein aus Mérida
 CD Estudiantes Tecos, mexikanischer Fußballverein aus Zapopan
 Altamira FC oder Estudiantes de Altamira, mexikanischer Fußballverein aus Altamira